Хвастовичский сельсовет

Белоруссия

Могилёвская область 
 Хвастовичский сельсовет Глусского района

Российская Федерация

Калужская область 
 Хвастовичский сельсовет Хвастовичского района

перенаправление Хвастовичский сельсовет (Могилёвская область)